zwemmen (voortbeweging), zwemmen bij dieren
 zwemmen (mens)
 zwemsport
 zwemles